9-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 2 октября 1955 года на арене «Детройт Олимпиа», домашней для клуба «Детройт Ред Уингз».

Обладатель Кубка Стэнли клуб «Детройт Ред Уингз», благодаря двум голам и результативной передаче нападающего Датча Рейбела, обыграл сборную Звёзд НХЛ со счётом 3:1. Датч Рейбел отметился, кроме того, ещё и десятью бросками по воротам, что стало рекордом для матчей звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (З) = Звёзды, (Д) = Детройт, (б) = гол в большинстве, (п) = гол в пустые ворота

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 9-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1955/56

Сезоны НХЛ
1955 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Детройте